Турково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Турково — агрогородок в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Турково — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Турково — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Турково — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Турково — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Турково — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Турково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Турково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Турково — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Турково — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Турково — деревня в Угличском районе Ярославской области.